Adolphe Charlet (1938-2009), sculpteur français ;
 Alexandre Charlet (19?-), acteur français ;
 André Charlet (1898-1954), hockeyeur français ;
 André Charlet (1927-2014), chef de chœur suisse ;
 Armand Charlet (1900-1975), alpiniste français ;
 Blanche Charlet (1893-1985), agent secret pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Édouard Charlet (1873-1915), militaire français ;
 Étienne Charlet (1756-1795), militaire français ;
 Frantz Charlet (1862-1928), peintre, graveur et lithographe belge ;
 Gaston Charlet (1902-1976), homme politique français ;
 Georges Charlet (1864-1915), peintre, graveur français  ;
 Georges Alexandre Charlet (1860-1934), céramiste, sculpteur animalier français ;
 Jean Charlet-Straton (1840-1925), guide de haute montagne français ;
 Jean-Louis Charlet (né en 1945), universitaire et syndicaliste français ;
 José Charlet (1916-1993), architecte, peintre, sculpteur et graveur français ;
 Jules Charlet (1823-mort guillotiné le 29 juin 1852), ouvrier ébéniste.
 Nicolas Charlet (né en 1970), réalisateur, scénariste, dialoguiste, créateur, acteur et acteur de doublage français ;
 Nicolas-Toussaint Charlet (1792-1845), peintre et graveur français ;
 Sylvain Charlet (né en 1985), rugbyman français.
Patronyme français
Patronyme belge